Feyenoord er en hollandsk fodboldklub som ligger i byen Rotterdam.  Klubbens supportere kalder nogle gange klubben 010. Feyenoords rivaler er AFC Ajax. 

Kendte spillere for Feyenoord er Johan Cruyff, Ruud Gullit, Pierre van Hooijdonk, Ronald Koeman, Dirk Kuyt, Roy Makaay og Ron Vlaar. 

Klubbens træner er Giovanni van Bronckhorst. Hjælpetræner er Jean-Paul van Gastel og Patrick Lodewijks.

Titler 
 Eredivisie: 15
1924, 1928, 1936, 1938, 1940, 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1974, 1984, 1993, 1999, 2017. 

 KNVB Cup: 13
1930, 1935, 1965, 1969, 1980, 1984, 1991, 1992, 1994, 1995, 2008, 2016, 2018.

 Johan Cruijff Shell: 4
1991, 1999, 2017, 2018.

 UEFA Champions League: 1 
1970 – dengang "European Champion Clubs' Cup".

 UEFA Europa League: 2 
1974, 2002. – dengang "UEFA Cup".

Nuværende Spillertrup

Danske spillere i SC Feyenoord 
 Jørgen Kristensen (1972-1975)
 Ivan Nielsen (1979-1986
 John Eriksen (1985-1986)
 Lars Elstrup
 Jan Sørensen (1985-1986
 Jon Dahl Tomasson (1998-2002 / 2008-2011)
 Michael Lumb  (2010-2011)
 Patrick Mtiliga (2003-2005)
 Søren Larsen (2010-2011)
 Nicolai Jørgensen (2016-nu)

Kendte spillere 

Giovanni van Bronckhorst
Angelos Charisteas
Johan Cruyff
Ruud Gullit
John Guidetti
Royston Drenthe
Jerzy Dudek
Johan Elmander
Brett Emerton
Willem van Hanegem
Ove Kindvall
Joonas Kolkka
Dirk Kuyt
Henrik Larsson
Shinji Ono
Roy Makaay
Ryo Miyaichi
Robin van Persie
Nuri Şahin
Harmeet Singh
Joris Mathijsen
Stefan de Vrij
Bruno Martins Indi
Tonny Trindade de Vilhena
Jean-Paul Boëtius
Nicolai Jørgensen

Feyenoord har tidligere haft Salomon Kalou (Chelsea F.C.) og Bonaventure Kalou (PSG) i besiddelse. 

Fodboldklubber i Nederlandene
Etableret i 1908
 
Sport i Rotterdam